Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona.

Källor

Se även 
Olympiska sommarspelen 1992

1992
Olympiska sommarspelen 1992